Barry McGuigan – ex pugile irlandese
James Charles McGuigan – cardinale e arcivescovo cattolico canadese

Pagine correlate
Paul McGuigan